Bartram puede estar haciendo referencia a:

 John Bartram, botánico estadounidense.
 William Bartram, botánico y naturalista estadounidense.